Mistrzostwa Świata Kobiet w Curlingu 1996 odbyły się między 23 a 31 marca 1996 w kanadyjskim Hamilton, Ontario, w Copps Colliseum.

Tytuł mistrzyń świata po roku przerwy odzyskały Kanadyjki (Marilyn Bodogh) pokonując w finale Amerykanki (Lisa Schoeneberg) 5:2. W małym finale Norweżki (Dordi Nordby) pokonały 11:5 Niemki (Andrea Schöpp).



Reprezentacje

Wyniki

Klasyfikacja końcowa

Playoff

Finał

Mały finał

Półfinały

Tie-breaker

Round Robin

Klasyfikacja 
 Po sesji 9.:

Sesja 1.

Sesja 2.

Sesja 3.

Sesja 4.

Sesja 5.

Sesja 6.

Sesja 7.

Sesja 8.

Sesja 9.

Bibliografia 
 Mistrzostwa na stronach Światowej Federacji Curlingu

1996
1996 w curlingu
Curling w Kanadzie
Sport w Hamilton (Kanada)
1996 w Kanadzie